Der Begriff Zollfahndung steht für:

 Zollfahndungsdienst
 Zollfahndung (Fernsehserie), eine Kriminalserie des Deutschen Fernsehfunks (1970–1971)